Opopanax är ett släkte av flockblommiga växter. Opopanax ingår i familjen flockblommiga växter. 

Opopanax är fleråriga örter med gula blommor och platta frukter som växter i Orienten och medelhavsområdet. Den mest kända arten är den i västra utbredningsområdet inhemska Opoponax chironium, ur vars köttiga rotstock man utvinner en gummiharts, även kallad Opopanax eller Panaxgummi.  Panaxgummi består av oregelbundet formade gulröda stycken med angenäm lukt och användes tidigare i parfym.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
Opopanax